Bozzay Margit (1893–1942) író, újságíró
Bozzay Margit (1946–2018) magyar modell, előző felmenő ági rokona